«За поворотом — поворот» (), СССР, 1968 — художественный фильм, драма. Фильм снят по повести Андрейса Дрипе «Дорожные знаки».

Сюжет 
История запутавшегося молодого человека Гирта, приехавшего из города на летнюю практику к дяде в поселок. Гирт, рано лишившийся отца, боготворил дядю Роберта. Но несмотря на его наставления, юноша предпочитает беспечную жизнь, не задумываясь над собственным будущим…

В ролях 
 Гунар Цилинский — Роберт
 Роман Грабовский — Гирт
 Лилита Озолиня — Инга
 Велта Лине — Анна
 Эдгар Гиргенсонс — Артур
 Харальд Топсис — Страутманис
 Майя Сержане — Вия
 Эдгар Звея — Путиньш
 Рамонс Кепе — эпизод

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Ольгерт Дункерс
 Авторы сценария: Андрейс Дрипе
 Оператор: Микс Звирбулис
 Художник: Улдис Паузерс
 Композитор: Гедертс Раманс

Награды 
 1969 — Диплом режиссёру-дебютанту Кинофестиваля республик Прибалтики, Белоруссии и Молдавии в Минске.

Ссылки 
  За поворотом — поворот

Фильмы-драмы СССР
Фильмы Рижской киностудии
Экранизации повестей
Фильмы СССР 1968 года
Фильмы на латышском языке